(VSI) ist eine 1995 begonnene Buchreihe von Oxford University Press mit kurzen Einführungen in Wissensgebiete. Bis 2021 sind 693 Bände erschienen.

Sie ähnelt der französischen Buchreihe Que sais-je ? oder deutschen Reihe C.H. Beck Wissen. Bibliotheken und andere Institutionen können die Reihe Online abonnieren. Die meisten Bände sind Originalveröffentlichungen, es gibt aber auch Übernahmen aus anderen Publikationen von Oxford UP, wie der Reihe  und . Die Bücher haben jeweils einen Umfang von rund 150 Seiten (rund 100 bis 200 Seiten). Viele der Autoren haben größere Veröffentlichungen zum Thema vorgelegt, häufig im selben Verlag Oxford UP.

Liste der Bände

Weblinks 
Offizielle Webseite

Buchreihe
Sachliteratur
Universalenzyklopädie
Literatur (Englisch)